Mercedes AMG F1 W08 EQ Power+ (спочатку відомий як Mercedes F1 W08) — болід Формули-1 розроблений командою Mercedes AMG Petronas F1 Team для участі в сезоні  року, для Льюїса Гамільтона і Вальттері Боттаса..

Болід спочатку був названий «Mercedes F1 W08», восьмий болід Формули-1, який побудував Mercedes з 2010 року. Приставка «EQ Power +» була додана, щоб збільшити популярність дорожніх електричних автомобілів Мерседес. А приставка «AMG» була додана, щоб показати відносини між Mercedes-AMG і Mercedes-Benz.

Результити 

Примітки

Примітки 

Боліди Формули-1 сезону 2017
Перегонові автомобілі
Боліди Mercedes Формули-1